Xenodasys är ett släkte av bukhårsdjur. Xenodasys ingår i familjen Xenodasyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Xenodasys